

Patronyme

Personnalités 
 Albert Vitali (1955-2020), personnalité politique suisse
 Alvaro Vitali (1950-), acteur italien
 Andrea Vitali (1956-), écrivain italien
 Élisabeth Vitali (19?-), actrice française de théâtre et de cinéma
 Giovanni Battista Vitali (1632-1692), chanteur et compositeur italien
 Giancarlo Vitali (1929-2018), peintre italien et graveur contemporain
 Gioseffo Vitali (17?-17?), peintre italien baroque du Settecento
 Girolamo Vitali, astronome, astrologue et mathématicien italien
 Giuseppe Vitali (1875-1932), mathématicien italien
 Leon Vitali (1948-2022), acteur et producteur anglais
 Luca Vitali (1986-), joueur italien de basket-ball
 Massimo Vitali (1944-), photographe italien contemporain
 Pierre Vitali (1921-1985), peintre et sculpteur français
 Tomaso Antonio Vitali (nommé Vitalino) (1663-1745), violoniste et compositeur italien

Personnage de fiction 
 Domino Vitali est le personnage féminin principal d' Opération Tonnerre, roman de James Bond écrit par Ian Fleming.
Patronyme italien